Димитър Йосифов Петров е български резбар, работил в Източна Македония.

Биография 
Димитър Йосифов е роден в неврокопското село Каракьой в семейството на резбаря Йосиф Йосифов. Заедно с баща си и по-малкия си брат става резбар. Сред произведенията му е иконостасът на църквата „Свети Георги“ в разложкото село Гулийна Баня, където и умира.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Каракьой
Български дърворезбари
Йосифови
Починали в Баня